Арка́дий Васи́льевич Соколо́в:
 Соколов, Аркадий Васильевич (1923—2005) — советский дипломат.
 Соколов, Аркадий Васильевич (род. 1934) — советский и российский учёный.